Glogovac ist

 eine Stadt und Gemeinde im Zentrum des Kosovo, siehe Gllogovc (Kosovo)
 eine Stadt in der Opština Knjaževac im Okrug Zaječar in Serbien, siehe Glogovac (Knjaževac)
 eine Ortschaft bei Cazin in Bosnien-Herzegowina, siehe Glogovac (Bosnien-Herzegowina)

der Familienname folgender Personen:
 Gojkomir Glogovac, Ritter des Militär-Maria-Theresien-Ordens (1917)
 Nebojša Glogovac (1969–2018), bosnischer Schauspieler